Navne:
 Gottlieb Daimler

Virksomheder:
 Daimler AG – et tysk virksomheds-konglomerat
 DaimlerChrysler – en koncern fra 1998-2007
 Daimler-Benz AG – en koncern indtil 1998
 Daimler Company – Britisk bilfabrikant der eksisterede fra 1896-1960, hvor den blev en del af Jaguar Cars